Andrian peut faire référence à :

Patronymes 
 Leopold Andrian (1875-1951), écrivain autrichien.
 Ferdinand von Andrian-Werburg (1776-1851), homme politique allemand.

Prénom 
 Andrian Nikolaïev
 Andrian de Moscou
 Andrian Dushev
 Andrian Mardare
 Andrian Zbîrnea
 Andrian Fadeïev